Нивёнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1941—2005) — германский историк философии.
 Нивёнер, Янис (нем. Jannis Niewöhner; род. 30 марта 1992, Крефельд) — немецкий актёр.